Marcel-Pierre Cléach (1934-2019), est un homme politique français ;
 Fabrice Préel-Cléach (1972-), est un producteur de cinéma français.

Patronyme breton